Ян О́стен Я́рпе (; род. 13 июля 1942, Гётеборг, Швеция) — шведский исламовед и историк религии.

Биография 

В Уппсальском университете в 1965 году получил , в 1967 году магистра гуманитарных наук по истории религий, в 1971 году лиценциат по теологии и в 1972 году доктора философии по истории религий.

В 1972—1976 годах — старший преподаватель истории религий в Уппсальском университете и в Университете Умео.

В 1976 году являлся профессором Академии Або.

В 1976—1982 годах — доцент истории религии и психологии религии, а с 1984 года — профессор исламоведения  Лундского университета.

В 1982—1984 годах — научный сотрудник в области исламоведения Шведского исследовательского совета по гуманитарным и общественным наукам (в настоящее время является частью ).

В 1983—1984 годах — советник Министерства иностранных дел Швеции.

Член Шведской королевской академии словесности и Европейской академии.

Научные труды

Монографии 

 Analyse crititique des traditions arabes sur les sabéens harraniens [avhandling], Uppsala 1972.
 Islam, lära och livsmönster. Stockholm 1979, 1985.
 Politisk islam. Stockholm, 1980.
 Politisk islam. Studier i muslimsk fundamentalism. Stockholm/ Göteborg 1983, 1990.
 Islams värld. Stockholm 1987, 1990, 1993.
 Araber och arabism . Stockholm 1994, 2002.
 Islam och traditionen. Religion i förändring. ABF:s internationella verksamhet, 2002.
 Tusen och en natt & den elfte september, Tankar om islam (Prisma, Stockholm 2003).
 Sharīʾa : gudomlig lag i en värld i förändring (Norstedt, Stockholm, 2005).
 Profetens mantel : den muslimska världen 2001-2006 (Leopard, Stockholm, 2007).
 Förändringens vind: Den muslimska världen i tidigt 2000-tal (Leopard, Stockholm, 2009).
 Islamismer: Politisk-religiösa rörelser i den muslimska världen (Gleerups, Malmö. 2010).
 Bilden av profeten: Berättelserna om Muhammed och deras funktion förr och nu (Leopard, Stockholm, 2011).

Статьи 

 "Den islamiska republiken Iran" // R. Lindahl Utländska Politiska system. Stockholm, 1995 [tillsammans med Sune Persson. Nya utg. följande åren].
 "Legitimering av krig och fred i muslimsk tankevärld" // Svensk Teologisk Kvartalskrift, 1995:5.
 "Möte med islam – en pedagogisk utmaning" // Prismet. Pedagogisk Tidskrift, 1995:5.
 "Den politiska maktens legitimitet: al-Ghazâlî och sultanatet" // Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 1995. Uppsala 1995 [Recensionsartikel och diskussion av Seyyid Mohammad Fazlhashemis avhandling].
 "Våldets dysfunktion för det religio-politiska språkets användbarhet" // Svensk religionshistorisk årsskrift 1996.
 "Some problems in the meeting between European and Islamic legal traditions. Examples from the Human Rights discussion" // T. Forsgren & M. Peterson (red.) Cultural Crossroads in Europe. Forskningsrådsnämnden, Stockholm 1997.
 "Salvator salvandus" // J. Anshelm (red.) Skall vetenskapen rädda oss? Symposion, Stockholm 1996.
 "What will be chosen from the Islamic basket?" // . 1997:3.
 "Normativa strukturer inom islam" // Föreningen lärare i religionskunskap. Årsbok 1997.
 "Historiography and Islamic Vocabulary in War and Peace: A Memento for Conflict Resulotion in the Muslim World" // D.P. Fry & K. Björkqvist (eds) Cultural Variation in Conflict Resolution, LEA, Mahwah, NJ, 1997.
 "A Hajj Certificate from the Early 20th century" // P. Schalk & M. Stausberg (eds) Being Religious and Living through the Eyes. Studies in Religious Iconography and Iconology. A Celebratory Publication in Honour of Professor Jan Bergman. Uppsala, 1998.
 "Den motsägelsefulla bilden. Religionsmöten i en religionshistorikers och islamologs perspektiv" // S. A. Flodell (red) Möte med människor av annan tro. Skellefteå, 1998.
 "Islam and Scandinavia. the Problem of Religious Influence" // E. Piltz (ed) Byzantium and Islam in Scandinavia. Jonsered, 1998.
 "Revolution in Religion: From Medievalism to Modernity and Globalization" // G. Therborn (ed) Globalization and Modernities – Experiences and Perspectives of Europe and Latin America. FRN, Stockholm, 1999.
 "Det svenska studiet av islam" // M. Berg & V Trépagny (red) I andra länder. Historiska perspektiv på svensk förmedling av det främmande. En antologi. Lund, 1999.
 "Multicultural science: Science and orientalism – The role of the humanities" // Science for development [Svenska Unescorådets skriftserie nr 2] 1999.
 "Ways of studying the role of religions: Examples from Political Islam" // C. Lindqvist (ed) Globalization and Its Impact on Chinese and Swedish Society. FRN, Stockholm 2000.
 "Perceptualiseringens kraft, eller: Var Linné en dansande dervisch?" // A. Jönsson & A. Piltz (red.) Språkets speglingar. Festskrift till Birger Bergh. Lund-Ängelholm, 2000.
 "Boken, universum och människan. Verklighetens nivåer i islamisk religiositet" // Heliga skrifter. Föreningen lärare i religionskunskap, 2000.
 ”Religion och politik. Några personliga reflexioner utmynnande i en recension av Gilles Kepels Jihad: expansion et déclin de l'islamisme", // Svensk religionshistorisk årsskrift . 2000.
 "Islamisk demokrati?" // . 2001:1.
 "Islam och Sverige - om hur religioners funktioner förändras" // Gåvor från Österland. Tidskriften Livrustkammaren, Stockholm, 2001.
 "Islam och musik" // Tro & Tanke 2001:1.
 "Rushdie och Religionshistorien” // Festschrift für Anders Hultgård. RGA, 2001.
 "Religion som maktmedel” // Den gränslösa medborgaren. Agora, 2002).
 "Riddaren som hellre grät än dödade" // , 2003:6, s 16-17
 "Självmordsbombare som spjutspets" // Terrorismens tid. Utg av Gunnar Jervas m.fl. (SNS förlag) Stockholm 2003, s 104-113.
 "Entangled Music" // Orientalia Suecana: An International Journal of Indological, Iranian, Semitic and Turkic Studies. Vol. LI-LII, 2002 (2003), s 189-197.
 "Att studera religioner och normsystem: från teologisk till antropologisk religionsvetenskap" // Föreningen lärare i religionskunskap. Årsbok 2003, s 41-53.
 "Irakkriget sett ur en islamologs perspektiv" // SPHINX. Finska Vetenskaps-Societetens årsbok 2002-2003, s 99-106.
 "Political Islam in Sweden . Integration and Deterrence" // Transnational Political Islam. Religion, Ideology and Power. Utg av Azza Karam. (Pluto Press) London, Sterling, Virgina 2003/2004, s 58-78.
 "Himmel eller helvete? Diskussionen om självmordsattentatens religiösa legitimitet" // Mänskliga rättigheter - från forskningens frontlinjer. Utg av Diana Amneus och Göran Gunner. (Studia Theologica Holmiensia, Iustus förlag) Uppsala 2003, s 157-172.
 "Religionshistorikern och kriget" // Sociologisk forskning 2003:4, s 3-8.

Примечания 

Члены Европейской академии
Исламоведы Швеции
Историки религии
Преподаватели Академии Або
Преподаватели Университета Умео
Члены Шведской королевской академии словесности